Pam Shriver era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile del torneo di tennis Queensland Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Helena Suková che ha battuto in finale 7–6, 7–6 Brenda Schultz.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Queensland Open 1989